Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae. Список состоит из научных латинских названий таксона и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список таксонов

Примечания

Литература 
 Fibiger, Ronkay, Yela & Zilli. 2010. Noctuidae Europeaea 12: Rivulinae - Euteliinae, and Micronoctuidae and Supplement to Volume 1-11 Noct. Eur. 12.

Ссылки 
 Lepidoptera and some other life forms. www.nic.funet.fi 
Совки
Списки бабочек